Даніела Бертол, італійський архітектор
 Паула Марія Бертол (нар. 1965), аргентинський законодавець
 Роберто Бертол (1917–1990), іспанський футболіст